Torze označuje obvykle zkroucení.

 ve fyzice a mechanice označuje torze (fyzika) zkroucení (zkrut), tedy vzájemné pootočení soumezných řezů o určitý úhel, tečně, v jejich rovině
 modul torze – viz smyk (mechanika)
 v matematice tak bývá označována druhá křivost křivky
 v geologii označuje kroucení vrstev při vrásnění
 v medicíně označuje otočení orgánu
 počeštěný, původně latinský výraz pro mučení